Osiągnięcia i skład piłkarskiego zespołu A.C. Milan w sezonie 1997/98.

Osiągnięcia 
 Serie A: 10. miejsce
 Puchar Włoch: porażka w finale

Skład zespołu 
Bramkarze:

Obrońcy:

Pomocnicy:

Napastnicy:

Bibliografia 
 https://www.acmilan.com/it
 http://www.acmilan.pl/

Zobacz też 
 A.C. Milan w poszczególnych latach
 Serie A (1997/1998)

A.C. Milan w poszczególnych sezonach